6. etap kolarskiego wyścigu Tour de Pologne 2018 odbył się 9 sierpnia. Start etapu miał miejsce w Zakopanem natomiast meta w Termach Bukowina Tatrzańska. Etap liczył 129 kilometrów.

Według pierwotnych planów (zaprezentowanych 18 maja 2018) etap miał mieć długość 180 km i metę w słowackim Popradzie. Planowana trasa została jednak później zmieniona – etap został skrócony, a metę zaplanowano w Bukowinie Tatrzańskiej.

Premie 
Na 6. etapie były następujące premie:

Wyniki

Wyniki etapu

Klasyfikacje po 6. etapie

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja punktowa

Klasyfikacja górska

Klasyfikacja najaktywniejszych

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 

 Oficjalna strona wyścigu

Tour de Pologne 2018